Ел Уиро има више значења:

 Ел Уиро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Уиро (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику